Fusamen är ett släkte av svampar. Fusamen ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Fusamen